Вардар филм је била југословенска и прва македонска филмска компанија основана 1947. године.

Филмографија

Играни филмови

Документарни и кратки филмови 

 1940 ▼ |  1950 ▼ |  1960 ▼ |  1970 ▼ |  1980 ▼ |  1990 ▼

Спољашње везе 
 Вардар филм

Југословенске издавачке куће